Kraljev Vrh je lahko:
 Kraljev Vrh, Jakovlje (Hrvaška)
 Kraljev Vrh, Preseka (Hrvaška)
 Kraljev Vrh, Čabar (Hrvaška)